Кокин — фамилия; имеет женскую форму Кокина. Известные носители:

 Кокин, Авраамий Яковлевич (1890—1969) — советский учёный-биолог, заслуженный деятель науки Карело-Финской ССР (1948).
 Кокин, Борис Петрович (1931—2021) — работник советского сельского хозяйства, колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Кокин, Валерий Иванович (1956—2012) — российский государственный деятель.
 Кокин, Виктор Николаевич (1911—?) — советский военнослужащий, майор, активный участник партизанского движения в Чехословакии, в районе г. Банска-Бистрица, командир соединения партизанских отрядов им. В. И. Чапаева.
 Кокин, Леонид Ильич (1920—1973) — генерал-майор Советской Армии.
 Кокин, Николай Александрович (более известен под фамилией Анненков; 1899—1999) — советский российский актёр театра и кино, педагог, лауреат трёх Сталинских премий, Герой Социалистического Труда.
 Кокин, Павел Владимирович (род. 1974) — российский марафонец, в сборной команде России с 2000 года, участник Олимпийских игр 2000.
 Кокин, Францис Янович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Кокино — название ряда населённых пунктов.